

Arti marziali
 Jailhouse rock – sistema di combattimento diffuso fra gli afroamericani in carcere

Film
 Il delinquente del rock and roll (Jailhouse Rock) – film di Richard Thorpe del 1957, con Elvis Presley.

Musica
 Jailhouse Rock – album di Elvis Presley uscito in concomitanza del film omonimo
 Jailhouse Rock – brano musicale scritto da Jerry Leiber e Mike Stoller, pubblicato come singolo e portato al successo da Elvis Presley nel 1957

Note